Gotofredo di Challant
Gotofredo I di Challant
Gotofredo II di Challant
Gotofredo III di Challant
Gotofredo di Challant-Cly

Pagine correlate 
Challant (famiglia)
Gotofredo